Vor(t) daglige brød kan henvise til flere ting:
 Henvisning til linjen giv os i dag vort daglige brød i bønnen Fader vor

Film 

 Vor daglige brød (film fra 1930) – amerikansk stumfilm fra 1930 instrueret af F.W. Murnau (originaltitel: City Girl)
 Vort daglige brød (film fra 1934) – amerikansk film fra 1934 instrueret af King Vidor (originaltitel: Our Daily Bread)
 Vor daglige brød (film fra 2005) – tysk dokumentarfilm fra 2005 instrueret af Nikolaus Geyrhalter (originaltitel: Unser täglich Brot)